Futbolen Klub Dunav Ruse, squadra di calcio bulgara
Basketbolen klub Dunav, squadra di pallacanestro bulgara